St. Vincent Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 St. Vincent Township (Arkansas)
 St. Vincent Township (Minnesota)